Rudnik est un toponyme d'origine slave : рудник (rudnik, roudnik) - une mine. Il désigne notamment :

Géographie

Rudnik, un village situé dans la municipalité d'Ilidža, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Runik/Rudnik, un village de la commune (municipalité) de Skenderaj/Srbica, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.

Rudnik, quartier de la ville de Szczecin
dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Rudnik, village de la gmina de Dobczyce
 Rudnik, village de la gmina de Sułkowice

de la voïvodie de Łódź
 Rudnik, village 

de la voïvodie de Grande-Pologne
 Rudnik, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Rudnik, village du powiat de Krasnystaw, et de la gmina dont il est le siège
 Rudnik, village du powiat de Lublin 
 Rudnik, village du powiat de Kraśnik

dans la voïvodie de Mazovie
 Rudnik, village du powiat de Łosice
 Rudnik, village du powiat de Mińsk 
 Rudnik, village du powiat d'Otwock

dans la voïvodie de Silésie
 Rudnik, village du powiat de Cieszyn
 Rudnik, village du powiat de Racibórz et de la gmina dont il est le siège

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Rudnik, village du powiat de Starachowice
 Rudnik, village du powiat de Włoszczowa.

le mont Rudnik, une montagne de Serbie ;
Rudnik, un village de la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica ;

Rudnik, quartier de la ville de Ljubljana.

Rudník, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové.

Patronyme 
 Barbara Rudnik (1958-2009), actrice allemande.

Voir aussi